Acatlán es un topónimo náhuatl que significa En el cañaveral o lugar de carrizos. Es el nombre de los siguientes rasgos geográficos: 

Acatlán, municipio del estado de Hidalgo.
Acatlán, cabecera municipal de Acatlán (Hidalgo).
Acatlán, municipio del estado de Puebla.
Acatlán de Osorio, cabecera municipal de Acatlán (Puebla).
Acatlán, municipio del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Acatlán, del estado de Guerrero.
Acatlán de Juárez, municipio del estado de Jalisco.
Acatlán de Pérez Figueroa, municipio del estado de Oaxaca.
Acatlán de Pérez Figueroa, localidad del estado de Oaxaca.
El valle de Acatlán, en el estado de Puebla.
El río Acatlán, en el estado de Puebla y Oaxaca.
San Luis Acatlán, municipio del estado de Guerrero.
Colonia Santa Cruz Acatlán, en Naucalpan, Estado de México,  donde se ubica la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM.

Toponimia náhuatl de México